Il doppio del torneo di tennis IPP Trophy 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Daniel Köllerer e Frank Moser che hanno battuto in finale Rameez Junaid e Philipp Marx 7-65, 3-6, [10-8].

Teste di serie 

 Daniel Köllerer /  Frank Moser (Campioni)
 Rameez Junaid /  Philipp Marx (finale)

 Jean-Claude Scherrer /  Nicolas Tourte (semifinali)
 Sebastián Decoud /  Dick Norman (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

IPP Trophy 2008